Fantini ima više značenja:
 Fantini, Rovigo
 Fantini, Torino